Арселия:

 Арселия — город в муниципалитете Арселия Мексике, входит в штат Герреро.
 Арселия — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.